Ecardenville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Écardenville-sur-Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Écardenville-la-Campagne, departementet Eure i regionen Normandie,